Нагі́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Нагірна вулиця — вулиця в місті Алчевськ.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Голубівка.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Старий Самбір.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Феодосія.

Нагірна вулиця — вулиця в місті Абакан.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Архангельськ.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Москва.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Самара.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Сочі.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Сиктивкар.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.

Нагірна вулиця — вулиця в місті Алмати.
 Нагірна вулиця — вулиця в місті Астана.

Вулиці